Santuario di Nostra Signora della Guardia – santuario mariano a Ceranesi nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – luogo di culto cattolico ad Alassio in provincia di Savona
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – luogo di culto cattolico a Castiglione Chiavaresenella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – luogo di culto cattolico a Crocefieschi nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – chiesa a Gavi in provincia di Alessandria
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – santuario nel quertiere di Bavari a Genova nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – luogo di culto cattolico a Moconesi nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – santuario nel comune di Minucciano in provincia di Lucca
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – luogo di culto cattolico a Levanto in provincia della Spezia
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – chiesa a Moconesi nella città metropolitana di Genova
 Santuario di Nostra Signora della Guardia –  chiesetta  a San Giovanni Incarico in provincia di Frosinone
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – santuario mariano a Sanremo in provincia di Imperia
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – santuario di Tortona in provincia di Alessandria
 Santuario di Nostra Signora della Guardia – edificio religioso a Varazze in provincia di Savona
 Santuario della Madonna della Guardia – luogo di culto cattolico a Berceto in provincia di Parma
 Santuario della Madonna della Guardia – santuario a Messina in provincia di Messina